Fabrique Nationale – belgijska spółka produkująca broń strzelecką
 Filmoteka Narodowa – państwowa instytucja kultury zlokalizowana w Warszawie
 Fundacja Nautilus – fundacja zajmująca się pseudonauką
 Fn – klawisz na klawiaturze komputerowej